Paradisio (band), een Belgische dance-act
 Paradisio (winkel), een Belgische winkelketen
 Parc Paradisio, de vroegere naam van het Belgisch vogel- en natuurpark Pairi Daiza